Дискография американской Хоррор-панк-группы The Misfits состоит из 7 студийных, 2 концертных, 4 мини-альбомов, 4 сборников и 13 синглов. Видеография насчитывает 1 видео альбом и 5 видеоклипов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы 

I Evilive издан с 7 песнями на EP в 1982. Переиздан с 12 песнями на альбоме в 1987.

II Evillive II издан только для членов Fiend Club.

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Альбомы The Misfits
Misfits